Радгоспное (, переводится как Совхозное) — в прошлом название населённых пунктов на Украине:

Днепропетровская область 
 Радгоспное — до 2016 года название села Надия в Криворожском районе.
 Радгоспное — до 2016 года название посёлка Вершинное в Пятихатском районе.

Житомирская область 
 Радгоспное — до 2016 года название посёлка Корнинское в Попельнянском районе.

Николаевская область 
 Радгоспное — до 2016 года название посёлка Чемерлиево в Николаевском районе.
 Радгоспное — до 2016 года название посёлка Степовое в Снигирёвском районе.

Сумская область 
 Радгоспное — до 2016 года название посёлка Виноградное в Тростянецком районе.

Харьковская область 
 Радгоспное — до 2016 года название села Вишнёвое в Близнюковском районе.
 Радгоспное — до 2016 года название села Весёлое в Змиёвском районе.
 Радгоспное — до 2016 года название посёлка Затишное в Бабаевском поселковом совете Харьковского района.
 Радгоспное — до 2016 года название посёлка Малое Весёлое в Веселовском сельском совете Харьковского района.
 Радгоспное — до 2016 года название посёлка Элитное в Кулиничёвском поселковом совете Харьковского района.

Херсонская область 
 Радгоспное — до 2016 года название посёлка Благодатное в Скадовском районе.

Хмельницкая область 
 Радгоспное — до 2016 года название села Радостное в Полонском районе.

Черкасская область 
 Радгоспное — до 2016 года название посёлка Квитневое в Драбовском районе.

Черниговская область 
 Радгоспное — до 2016 года название села Яблоневое в Нежинском районе.

См. также 
 Радгоспный
 Совхозное